Alstrup Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Alstrup Kirke (Jammerbugt Kommune) – en kirke i Alstrup Sogn i Jammerbugt Kommune
 Alstrup Kirke (Vesthimmerlands Kommune) – en kirke i Alstrup Sogn i Vesthimmerlands Kommune